Washingtonville puede referirse a tres localidades en los Estados Unidos:
 Washingtonville, en Nueva York.
 Washingtonville, en Ohio.
 Washingtonville, en Pensilvania.